A 2012. évi téli ifjúsági olimpiai játékokon a fiú egyéni ügyességi jégkorongversenyt Innsbruckban a Tyrolean Ice Arenában rendezték meg. A selejtezőt január 16-án, a döntőt január 19-én tartották. A versenyen 16 nemzet 16 sportolója vett részt. Kovács Attila ezüstérmet szerzett.

Lebonyolítás 
Ügyességi versenyek
S1: Gyorsasági korcsolyázás
S2: Lövési pontosság
S3: Szlalomkorcsolyázás
S4: Lövőerő
S5: Passzolási pontosság
S6: Korongvezetés

A selejtezőben az egyes ügyességi versenyeken az első nyolc helyezett versenyző kapott pontot. A hat ügyességi versenyben szerzett pontok összessége határozta meg a sorrendet. A nyolc, legtöbb pontot elért versenyző jutott a nagydöntőbe.

A nagydöntőben a sportolók külön mindegyik ügyességi számban, kieséses rendszerben versenyeztek. A továbbjutottak kiemelése az egyes ügyességi számok, selejtezőben elért helyezése alapján történt. A negyeddöntőben kiesett versenyzők 2, az elődöntőben kiesettek 3 pontot, a döntők vesztesei 4, a döntők nyertesei 5 pontot kaptak. A hat ügyességi versenyben szerzett pontok összessége határozta meg a végső sorrendet.

Selejtező 
Sorrend megállapítása
Pontszám
Több 1. helyezés, több 2. helyezés, több 3. helyezés, stb.
Magasabb kiemelés

A versenyző neve előtt a kiemelés sorszáma, az ügyességi versenyek oszlopában a versenyben elért pontszám, zárójelben a helyezés olvasható. A zöld háttérrel jelzett versenyzők jutottak tovább a nagydöntőbe.

Nagydöntő

Gyorsasági korcsolyázás 
Az eredmények másodpercben értendők. Az alacsonyabb eredményt elérő versenyző jutott tovább.

Lövési pontosság 
Az eredmények pont/kísérlet szerint vannak feltüntetve.

A győztes meghatározása:
több pont
kevesebb kísérlet
kevesebb idő

 - A negyeddöntőben a lett versenyző jobb időeredménnyel jutott tovább.

Szlalomkorcsolyázás 
Az eredmények másodpercben értendők. Az alacsonyabb eredményt elérő versenyző jutott tovább.

Lövőerő 
Az eredmények km/h-ban értendők. A magasabb eredményt elérő versenyző jutott tovább.

Passzolási pontosság 
Az eredmények pont/kísérlet szerint vannak feltüntetve. A több pontot elérő versenyző jutott tovább. Pontazonosság esetén a jobb időeredmény döntött.

 - Az elődöntőben a szlovén versenyző jobb időeredménnyel jutott tovább.

Korongvezetés 
Az eredmények másodpercben értendők. Az alacsonyabb eredményt elérő versenyző jutott tovább.

Összesítés 
Sorrend megállapítása
Pontszám
Több 1. helyezés, több 2. helyezés, több 3. helyezés, stb.
Magasabb kiemelés

A versenyző neve előtt a kiemelés sorszáma, az ügyességi versenyek oszlopában a versenyben elért pontszám, zárójelben a helyezés olvasható.

Források

Kapcsolódó szócikkek 
Lány egyéni ügyességi jégkorongverseny a 2012. évi téli ifjúsági olimpiai játékokon

Jégkorong a 2012. évi téli ifjúsági olimpiai játékokon